Капчик — мис у Криму неподалік смт Новий Світ
 Капчик — назва села Корніївка Совєтського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року